Umbrete kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Umbrete (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Umbrete (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 

Robotskapade Spanienförgreningar